Baishi bezeichnet:

 Baishi (Changshan) (白石镇), Großgemeinde im Kreis Changshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Baishi (Guang’an) (白市镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baishi (Lechang) (白石镇), Großgemeinde der Stadt Lechang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baishi (Tianzhu) (白市镇), Großgemeinde im Kreis Tianzhu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baishi (Wenshang) (白石镇), Großgemeinde im Kreis Wenshang in der chinesischen Provinz Shandong
 Baishi (Xiangtan) (白石镇), Großgemeinde im Kreis Xiangtan in der chinesischen Provinz Hunan
 Baishi (Xinyi) (白石镇), Großgemeinde der Stadt Xinyi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baishi (Yun’an) (白石镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yun’an in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baishi (Yunlong) (白石镇), Großgemeinde im Kreis Yunlong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baishi (Zhong) (白石镇), Großgemeinde im Kreis Zhong der chinesischen Stadt Chongqing
 Baishi (Qianjiang) (白石乡), Gemeinde im Stadtbezirk Qianjiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Baishi (Sangzhi) (白石乡), Gemeinde im Kreis Sangzhi in der chinesischen Provinz Hunan
 Baishi (Xing’an) (白石乡), Gemeinde im Kreis Xing’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Baishi (Yueqing) (白石街道), Straßenviertel der Stadt Yueqing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Baishi (Zhifu) (白石街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhifu in der chinesischen Provinz Shandong